Lotus se može odnositi na:

 Nelumbo nucifera, biljka
 Lotus Cars, preduzeće
 Lotus F1, trkački tim
 Lotus (rod), biološki rod